Свети Георги може да се отнася за:

Християнски светци 
 Георги Победоносец (275-303)
 Георги Софийски Нови (1497-1515)
 Георги Софийски Най-нови (?-1514)
 Георги Софийски Стари (1407-1437)

Християнски църкви 

 В България
 Свети Георги (Бяла), България
 Свети Георги (Горно Уйно), България
 Свети Георги (Жеравино), България
 Свети Георги (Златоград), България
 Свети Георги (Кърджали), България
 Свети Георги (Кюстендил), България
 Свети Георги (Ломница), България
 Свети Георги (Любенова махала), България
 Свети Георги (Перник), България
 Свети Георги (Плевен), България
 Свети Георги (Пловдив), България
 Свети Георги (ротонда в София), в София, България
 Свети Георги (Русе), България
 Свети Георги (базилика в София), България
 Свети Георги (Ямбол), България

 В Германия
 Свети Георги (Тюбинген)

 В Гърция
 Свети Георги (Галища), в Егейска Македония, Гърция
 Свети Георги (ротонда в Солун), в Солун, Гърция

 В Северна Македония
 Свети Георги (Курбиново), в Северна Македония
 Свети Георги (Лазаровци), в Северна Македония

 В Сърбия
 Свети Георги (Опленац), Сърбия

 В Турция
 Свети Георги (Одрин), Турция
 Свети Георги (Цариград), катедрала на Вселенския патриарх, Истанбул, Турция

 В Украйна
 Свети Георги (Заворичи), Украйна

Християнски манастири 
 Поморийски манастир „Свети Георги Победоносец“, България
 Свети Георги (Райчица), Северна Македония
 Хаджидимовски манастир „Свети Георги Победоносец“, България

Друго 
 Орден на Свети Георги (Кралство Унгария) – първият светски рицарски орден.
 Свети Георги (защитена местност), защитена местност в Родопите
 Свети Георги (спирка), железопътна спирка на линията Септември – Добринище